

Тимошинська — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Тимошинська — присілок, Харовський район, Вологодська область